

Sciences humaines et sociales

Archéologie 
 La Pierre de Pilate est un bloc de calcaire sculpté portant une inscription qui mentionne Ponce Pilate, découvert sur le site de Césarée maritime en 1961.

Culture et société

Cinéma 
 Ponce Pilate () est un péplum franco-italien réalisé par Gian Paolo Callegari et Irving Rapper, sorti en 1962.
 Selon Ponce Pilate (), un film italien de Luigi Magni sorti en 1987.

Monuments 
 Le Château de Pilate est un château situé au cœur du bourg de Nus, dans la Vallée d'Aoste (Italie).

Anthroponyme

Nomen romain 
 Ponce Pilate () est un chevalier romain, surtout connu pour avoir été gouverneur de Judée de 26 à 36 et avoir ordonné, selon les Évangiles, le crucifiement du Christ.

Patronyme 

 Constant Pilate (1850-1933), un homme politique français ;
 Léonce Pilate (?-1366), un érudit grec de Calabre (Italie).

Toponyme 

 Pilate, une commune de l'arrondissement de Plaisance, en Haïti ;
 lac de Pilate (), un lac des Marches (centre-est de l'Italie) ;
 Pilate ou Pilatus, un sommet des Alpes qui domine Lucerne, dans la région du lac des Quatre-Cantons, en Suisse.